Superpuchar Kosowa w piłce nożnej () – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Kosowa oraz zdobywcą Pucharu Kosowa w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje wicemistrz kraju).

Historia 
W sezonie 1992 odbył się pierwszy oficjalny mecz o Superpuchar Kosowa. Dopiero od 2016 roku jest uznawany przez UEFA. Pierwszy pojedynek rozegrano w 1992 roku. W tym meczu prawdopodobnie zdobywca Pucharu Trepça pokonała mistrzów FC Prishtina, która z pewnością nie wygrała go w tym roku. Brak również potwierdzonych faktów o meczach 1993, 1995 i 1997 roku. W latach 1998-1999 turniej nie rozgrywano z powodu wojny w Kosowie. W 2000 roku mecze ponownie odbywają się co roku w sierpniu, za wyjątkiem lat, kiedy klub zdobył dublet w poprzednim sezonie. Wtedy mecz nie rozgrywano, a klub automatycznie otrzymuje trofeum.

Format 
Mecz o Superpuchar Kosowa rozgrywany jest zawsze przed rozpoczęciem sezonu (w sierpniu). W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych. W przypadku, gdy drużyna wygra ligę i puchar w tym samym sezonie, superpuchar jest automatycznie przydzielany przez federację, ponieważ drużyna jest już zwycięzcą dubletu narodowego.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Kosowa na podium oficjalnie stawało w sumie 15 drużyn. Liderem klasyfikacji jest FC Prishtina, który zdobył trofeum 10 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Superliga e Kosovës
 Puchar Kosowa

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Kosowskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Kosowo
Rozgrywki piłkarskie w Kosowie